Россоша́нка — топоним:

 Россошанка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области России.
 Россошанка — село в Балаклавском районе Севастополя.